

Osoby 
 Christopher Fowler – angielski pisarz
 Henry Weed Fowler – amerykański zoolog
 Ralph H. Fowler – angielski fizyk
 Robbie Fowler – angielski piłkarz
 William Fowler – fizyk, astrofizyk, noblista
 John Fowler – angielski wynalazca i przemysłowiec

Miejsca 
Miejscowości w USA:
 Fowler – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Fowler – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Otero
 Fowler – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Fowler – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Fowler – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Fowler – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Fowler (ang. Fowler Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Fowler (ang. Fowler Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Fowler (ang. Fowler Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull